

Cinema 
 Believe – film del 2000 diretto da Robert Tinnell
 Believe – film del 2007 diretto da Loki Mulholland

Musica 
 Believe – singolo di Lenny Kravitz, dell'album del 1993 Are You Gonna Go My Way
 Believe – singolo di Elton John, dell'album del 1995 Made in England
 Believe – album di Dr. Alban del 1997
 Believe – album degli Harem Scarem del 1997
 Believe – album di Cher del 1998
 Believe – singolo di Cher del 1998, dall'album omonimo
 Believe – album dei Savatage del 1998
 Believe – album dei Crematory del 2000
 Believe – singolo dei Folder 5 del 2000
 Believe – album di Yolanda Adams del 2001
 Believe – album dei Disturbed del 2002
 Believe – album dei 4 Strings del 2003
 Believe – album dei Big Dismal del 2003
 Believe – album delle Girlschool del 2004
 Believe – singolo dei The Chemical Brothers del 2005, dall'album Push the Button
 Believe – album dei Pendragon del 2005
 Believe – album di Natalie Grant del 2005
 Believe – singolo dei The Bravery del 2007
 Believe – singolo degli Staind del 2008, dall'album The Illusion of Progress
 Believe – album di Orianthi Panagaris del 2009
 Believe – album di Dima Bilan del 2009
 Believe – singolo di Dima Bilan del 2008
 Believe – album di Justin Bieber del 2012
 Believe – singolo di Shawn Mendes del 2015
 Believe – EP di Lucie Jones del 2015
 Believe – album di Andrea Bocelli del 2020
 Believe – singolo di Meek Mill del 2020

Televisione 
 Believe – serie televisiva statunitense
 Credi (Believe), episodio di FlashForward

Altro 
 Believe – profumo dell'azienda Parfums Elizabeth Arden firmato da Britney Spears